Fuad do Egito pode-se referir a:

 Fuad I do Egito (1868 – 1936), sultão e, posteriormente, rei do Egito e Sudão
 Fuad II do Egito (n. 1952), último rei do Egito e Sudão

Desambiguação